Мейстрилиига 2005 () — 15-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 6 марта 2005 года и закончился 6 ноября 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

2005
Эстония
2005 год в Эстонии